Rivière Madeleine kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Madeleine (vattendrag i Kanada, lat 49,25, long -65,33), Québec, 
 Rivière Madeleine (vattendrag i Kanada, lat 45,69, long -71,74), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar